L'édition masculine 2002 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 6 au  sur terre battue en extérieur. C'est le  de la saison. Andre Agassi remporte l'épreuve de simple, Martin Damm et Cyril Suk celle de double.

Lauréats 
Andre Agassi remporte son  en simple en battant en finale Tommy Haas. Il s'agit de son  et  sur terre battue en carrière. C'est la  qu'il s'impose à Rome, soulevant ainsi son  de la saison. Il ne concède aucun set en 5 matches. 

En double la paire tchèque Martin Damm/Cyril Suk remporte son  ensemble en battant en finale la paire zimbabwéenne Wayne Black/Kevin Ullyett. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2002 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rome (WTA 2002) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Tennis Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2002
Sport en Italie en 2002
Rome
Tennis en mai 2002